Ginostêmio é um órgão em forma de coluna das flores encontrado na espécie de orquídeas (Orchidaceae).

Orchidaceae
Reprodução vegetal